UFC Fight Night: Blaydes vs. Lewis, также известный как UFC Fight Night 185 или UFC Vegas 19 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 20 февраля 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Деррик Льюис победил Кёртиса Блейдса нокаутом во втором раунде. В соглавном бою россиянка Яна Куницкая победила Кетлин Виейра единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного поединка турнира запланирован бой в тяжёлом весе между Кёртисом Блейдсом (#2 в рейтинге) и бывшим претендентом на чемпионский титул Дерриком Льюисом (#4 в рейтинге). Первоначально они должны были выступить в качестве хедлайнеров на турнире UFC on ESPN 18 в ноябре 2020 года, но тогда бой был отменён и впоследствии перенесён из-за положительного теста на COVID-19 у Блейдса.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

[*] Кетлин Виейра не смогла уложиться в лимит легчайшей весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперницы;

[**] Джаред Гордон не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории и заплатит 30% от своего гонорара в пользу соперника;

[***] Из-за проблем со сгонкой веса у Рафаэля Алвиса его поединок с Пэтом Сабатини был отменён;

[****] Драко Родригес не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории и заплатит 30% от своего гонорара в пользу соперника.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: не присуждался
 Выступление вечера: Деррик Льюис, Крис Докас, Том Аспиналл и Айманн Захаби

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
23 февраля после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Алексей Олейник (бывший #10) после поражения на турнире покинул Топ-15 рейтинга тяжёлого веса.

См. также 

 2021 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night